A Taça CERS de 2010/11 foi a 31ª edição da Taça CERS organizada pela CERH.
A Final-Four foi disputada a 7 de Maio e 8 de Maio de 2011, no Poliesportiu del Garraf em Vilanova, Espanha, e contou com 3 equipas portuguesas: HC Braga, AE Física D e SL Benfica. O SL Benfica venceu pela 2ª vez a Taça CERS batendo na final o Vilanova por 4-6.

Equipas da Taça CERS 2010/11
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 

<small>* O Herne Bay renunciou a viajar a Lloret devido às condições climatéricas, pelo que foi aplicada uma derrota por 10-0.

Fase Final

Final Four

Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_31.pdf

Taça CERS
2012 no hóquei em patins